Вахрушев — удмуртське прізвище, походить від удмуртського слова «вахра» (вітер).

Відомі носії 
 Вахрушев Василь Васильович ( 1902 —  1947) — радянський державний діяч, перший народний комісар вугільної промисловості СРСР. Герой Соціалістичної Праці (1943).
 Вахрушев Вадим Володимирович (25 листопада 1955) — радянський та український дипломат. Сходознавець. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Саудівській Аравії.
 Данило Вахрушев ( 10 квітня 1992, Котлас, Росія) — російський актор.
 Вахрушев Євген Андрійович ( 4 вересня 1982, Іжевськ, СРСР) — російський хокеїст, захисник. Виступає за «Торос» (Нефтекамськ) у Вищій хокейній лізі.
 Вахрушев Олег Миколайович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

 Вахрушева Віра Сергіївна ( 1949) — українська науковиця, матеріалознавець, докторка технічних наук (2003), професорка (2003), старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади».

Топонім 
 Вахрушев — селище міського типу в Поронайському міському окрузі Сахалінської області Росії.
 Вахрушев — залізнична станція Сахалінського регіону Далекосхідної залізниці.
 Вахрушев-Вугільний — залізнична станція Сахалінського регіону Далекосхідної залізниці.
 Вахрушев — село в Тобольськом районі Тюменської області Росії.

Див. також 
 Вахрушеве — місто в Луганській області.

Примітки 

Удмуртські прізвища